De heidebodemkogelspin (Robertus scoticus) is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de kogelspinnen (Theridiidae). De spin wordt ook wel Noordse molspin genoemd. 

Het dier komt uit het geslacht Robertus. Robertus scoticus werd in 1914 beschreven door Jackson.

Kogelspinnen